Otto Sýkora ist der Name folgender Personen:

* Otto Sýkora (Komponist) (1873–1945), böhmisch-rumänischer Musiker und Komponist
 Otto Sýkora (Eishockeyspieler) (* 1964), slowakischer Eishockeyspieler